Sark kan syfta på följande platser:

Guernsey 

 Sark, ö,

Iran 

 Sark (ort i Iran), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar